Teodoryk – imię męskie

Osoby o nazwisku Dietrich

 Amalie Dietrich (1821-1891) – niemiecka botanik i zoolog
 Anne Dietrich (ur. 1980) – niemiecka bobsleistka
 Bernd Dietrich (ur. 1944) – niemiecki wokalista
 Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712-1774) − niemiecki malarz
 Franciszek Dietrich (1775-1848) – polski ksiądz, nauczyciel, tłumacz i autor podręczników
 Georg Dietrich (1922-2013) – przedsiębiorca niemiecki
 Hermann Dietrich (1879-1954) – niemiecki polityk, minister finansów i wicekanclerz w Republice Weimarskiej
 Johannes Dietrich (ur. 1985) – niemiecki pływak
 Josef Dietrich (1892-1966) – hitlerowiec 
 Marek Dietrich (1934-2009) – polski inżynier mechanik
 Marlene Dietrich (1901-1992) – niemiecko-amerykańska aktorka i piosenkarka
 Norbert Dietrich (ur. 1931) – niemiecki gimnastyk
 Otto Dietrich (1897-1952) – niemiecki SS-Obergruppenführer
 Peter Dietrich (ur. 1944) – niemiecki piłkarz
 Robert Dietrich (1986-2011) – niemiecki hokeista
 Roberto Dietrich (ur. 1964) – rumuński polityk
 Tadeusz Dietrich (1905-1960) – polski ekonomista, polityk komunistyczny
 Veit Dietrich (1506-1549) – niemiecki działacz reformacyjny
 Walter Dietrich (1902-1979) – szwajcarski piłkarz
 Wanda Dietrich (ur. 1946) – polska PRL-owska polityk
 Wilfried Dietrich (1933-1992) – niemiecki zapaśnik
 Władysław Dietrich (1862-1914) – polski malarz
 Wolf Dietrich von Beichlingen (1665-1725) –  polityk saski

Osoby o imieniu Dietrich
 Dietrich von Altenburg
 Dietrich Barfurth
 Dietrich Bonhoeffer
 Dietrich Buxtehude
 Dietrich Fischer-Dieskau
 Dietrich Kampf
 Dietrich Kraiss
 Dietrich Mateschitz

Zobacz też
 Hans-Dietrich Genscher
 Dietrich – miasto w USA